|-
|(113001)||2002 RT38|| align=right|15,9|| align=right|2,640|| align=right|0,078|| align=right|2,72|| align=right|4,288||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113002)||2002 RW38|| align=right|14,5|| align=right|2,699|| align=right|0,104|| align=right|10,72|| align=right|4,433||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113003)||2002 RY38|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,114|| align=right|4,27|| align=right|3,802||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113004)||2002 RD39|| align=right|17,0|| align=right|2,411|| align=right|0,207|| align=right|1,79|| align=right|3,743||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113005)||2002 RF39|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,045|| align=right|4,38|| align=right|4,615||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113006)||2002 RG39|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,107|| align=right|7,64|| align=right|4,536||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113007)||2002 RJ39|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,043|| align=right|10,72|| align=right|5,127||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113008)||2002 RQ39|| align=right|15,5|| align=right|2,778|| align=right|0,197|| align=right|3,43|| align=right|4,629||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113009)||2002 RY39|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,146|| align=right|3,28|| align=right|3,548||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113010)||2002 RZ39|| align=right|16,8|| align=right|2,390|| align=right|0,165|| align=right|2,92|| align=right|3,695||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113011)||2002 RL40|| align=right|15,0|| align=right|3,030|| align=right|0,071|| align=right|3,44|| align=right|5,274||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113012)||2002 RP40|| align=right|14,3|| align=right|3,216|| align=right|0,090|| align=right|6,72|| align=right|5,767||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113013)||2002 RS40|| align=right|14,4|| align=right|3,102|| align=right|0,174|| align=right|3,20|| align=right|5,461||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113014)||2002 RG41|| align=right|15,1|| align=right|2,819|| align=right|0,054|| align=right|6,44|| align=right|4,731||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113015)||2002 RN41|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,032|| align=right|6,57|| align=right|4,336||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113016)||2002 RO41|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,124|| align=right|4,26|| align=right|4,331||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113017)||2002 RK42|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,062|| align=right|3,02|| align=right|3,611||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113018)||2002 RQ42|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,150|| align=right|2,14|| align=right|5,144||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113019)||2002 RW42|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,185|| align=right|3,60|| align=right|3,736||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113020)||2002 RJ43|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,229|| align=right|3,19|| align=right|3,678||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113021)||2002 RO43|| align=right|14,7|| align=right|2,869|| align=right|0,019|| align=right|3,16|| align=right|4,860||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113022)||2002 RB44|| align=right|15,4|| align=right|2,527|| align=right|0,089|| align=right|4,65|| align=right|4,017||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113023)||2002 RU44|| align=right|16,3|| align=right|2,553|| align=right|0,176|| align=right|5,10|| align=right|4,078||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113024)||2002 RW44|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,066|| align=right|10,22|| align=right|5,681||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113025)||2002 RK45|| align=right|15,1|| align=right|2,851|| align=right|0,066|| align=right|6,84|| align=right|4,812||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113026)||2002 RR45|| align=right|15,1|| align=right|2,866|| align=right|0,021|| align=right|2,86|| align=right|4,851||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113027)||2002 RH46|| align=right|16,8|| align=right|2,370|| align=right|0,222|| align=right|3,20|| align=right|3,647||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113028)||2002 RL46|| align=right|15,5|| align=right|2,394|| align=right|0,278|| align=right|6,94|| align=right|3,704||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113029)||2002 RZ46|| align=right|16,4|| align=right|2,187|| align=right|0,167|| align=right|4,59|| align=right|3,234||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113030)||2002 RF47|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,169|| align=right|4,32|| align=right|4,145||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113031)||2002 RL47|| align=right|16,6|| align=right|2,470|| align=right|0,199|| align=right|3,19|| align=right|3,881||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113032)||2002 RH48|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,162|| align=right|5,78|| align=right|3,471||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113033)||2002 RL48|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,091|| align=right|3,93|| align=right|4,192||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113034)||2002 RM48|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,201|| align=right|3,36|| align=right|3,638||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113035)||2002 RN48|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,109|| align=right|5,50|| align=right|5,671||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113036)||2002 RR48|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,111|| align=right|3,36|| align=right|3,766||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113037)||2002 RS48|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,162|| align=right|6,49|| align=right|5,709||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113038)||2002 RG49|| align=right|16,5|| align=right|2,373|| align=right|0,201|| align=right|6,87|| align=right|3,656||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113039)||2002 RH49|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,178|| align=right|5,50|| align=right|3,522||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113040)||2002 RL49|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,065|| align=right|10,04|| align=right|4,126||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113041)||2002 RS49|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,035|| align=right|6,32|| align=right|4,436||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113042)||2002 RO50|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,179|| align=right|3,50|| align=right|3,681||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113043)||2002 RR50|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,203|| align=right|2,25|| align=right|3,691||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113044)||2002 RJ51|| align=right|15,2|| align=right|3,062|| align=right|0,185|| align=right|2,32|| align=right|5,359||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113045)||2002 RM51|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,169|| align=right|3,07|| align=right|3,714||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113046)||2002 RR51|| align=right|16,1|| align=right|2,601|| align=right|0,207|| align=right|4,52|| align=right|4,193||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113047)||2002 RW51|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,169|| align=right|11,89|| align=right|5,706||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113048)||2002 RY51|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,125|| align=right|5,46|| align=right|4,262||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113049)||2002 RM52|| align=right|14,8|| align=right|2,919|| align=right|0,090|| align=right|2,93|| align=right|4,987||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113050)||2002 RR52|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,231|| align=right|3,70|| align=right|3,612||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113051)||2002 RQ53|| align=right|15,8|| align=right|2,766|| align=right|0,130|| align=right|5,81|| align=right|4,599||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113052)||2002 RU53|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,054|| align=right|3,67|| align=right|4,704||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113053)||2002 RW53|| align=right|17,0|| align=right|2,468|| align=right|0,134|| align=right|6,47|| align=right|3,875||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113054)||2002 RO54|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,150|| align=right|9,33|| align=right|5,449||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113055)||2002 RQ54|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,058|| align=right|10,07|| align=right|4,104||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113056)||2002 RL55|| align=right|15,7|| align=right|2,694|| align=right|0,112|| align=right|5,54|| align=right|4,421||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113057)||2002 RM55|| align=right|16,7|| align=right|2,455|| align=right|0,227|| align=right|7,18|| align=right|3,846||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113058)||2002 RY55|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,203|| align=right|11,40|| align=right|4,365||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113059)||2002 RF56|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,145|| align=right|4,60|| align=right|5,490||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113060)||2002 RE57|| align=right|14,0|| align=right|3,159|| align=right|0,134|| align=right|4,16|| align=right|5,614||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113061)||2002 RA58|| align=right|14,6|| align=right|3,026|| align=right|0,074|| align=right|9,34|| align=right|5,263||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113062)||2002 RW58|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,064|| align=right|8,84|| align=right|5,362||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113063)||2002 RF59|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,038|| align=right|6,00|| align=right|4,570||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113064)||2002 RU59|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,176|| align=right|9,29|| align=right|4,128||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113065)||2002 RB60|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,031|| align=right|5,21|| align=right|4,466||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113066)||2002 RK60|| align=right|16,5|| align=right|2,450|| align=right|0,216|| align=right|3,09|| align=right|3,835||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113067)||2002 RN60|| align=right|14,7|| align=right|2,836|| align=right|0,083|| align=right|3,09|| align=right|4,775||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113068)||2002 RS60|| align=right|17,0|| align=right|2,341|| align=right|0,216|| align=right|8,29|| align=right|3,580||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113069)||2002 RM61|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,225|| align=right|8,67|| align=right|4,444||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113070)||2002 RN61|| align=right|14,7|| align=right|2,805|| align=right|0,060|| align=right|13,81|| align=right|4,696||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113071)||2002 RK62|| align=right|16,9|| align=right|2,334|| align=right|0,301|| align=right|4,82|| align=right|3,564||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113072)||2002 RM62|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,172|| align=right|15,66|| align=right|4,114||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113073)||2002 RO62|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,104|| align=right|15,03|| align=right|4,273||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113074)||2002 RP62|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,269|| align=right|5,24|| align=right|3,631||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113075)||2002 RB63|| align=right|14,4|| align=right|2,888|| align=right|0,213|| align=right|3,13|| align=right|4,907||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113076)||2002 RN63|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,177|| align=right|4,15|| align=right|3,432||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113077)||2002 RR63|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,100|| align=right|10,41|| align=right|5,433||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113078)||2002 RU63|| align=right|16,3|| align=right|2,602|| align=right|0,199|| align=right|7,84|| align=right|4,198||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113079)||2002 RD64|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,224|| align=right|5,64|| align=right|4,058||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113080)||2002 RP64|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,196|| align=right|13,42|| align=right|4,623||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113081)||2002 RU64|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,199|| align=right|12,38|| align=right|4,259||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113082)||2002 RW64|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,204|| align=right|4,59|| align=right|3,696||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113083)||2002 RC65|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,212|| align=right|9,92|| align=right|4,693||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113084)||2002 RG65|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,191|| align=right|6,70|| align=right|4,333||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113085)||2002 RA66|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,100|| align=right|9,06|| align=right|5,424||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113086)||2002 RQ67|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,016|| align=right|8,70|| align=right|5,309||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113087)||2002 RE69|| align=right|16,4|| align=right|2,630|| align=right|0,175|| align=right|3,59|| align=right|4,263||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113088)||2002 RA70|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,100|| align=right|1,63|| align=right|5,105||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113089)||2002 RR70|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,119|| align=right|8,10|| align=right|4,133||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113090)||2002 RK71|| align=right|14,3|| align=right|3,094|| align=right|0,056|| align=right|8,70|| align=right|5,440||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113091)||2002 RO71|| align=right|16,3|| align=right|2,743|| align=right|0,088|| align=right|2,86|| align=right|4,541||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113092)||2002 RT71|| align=right|14,1|| align=right|3,254|| align=right|0,040|| align=right|9,35|| align=right|5,869||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113093)||2002 RM72|| align=right|16,2|| align=right|2,435|| align=right|0,109|| align=right|4,49|| align=right|3,798||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113094)||2002 RT72|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,112|| align=right|2,94|| align=right|4,568||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113095)||2002 RU72|| align=right|16,1|| align=right|2,621|| align=right|0,123|| align=right|7,65|| align=right|4,243||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113096)||2002 RO73|| align=right|14,7|| align=right|3,020|| align=right|0,060|| align=right|9,36|| align=right|5,247||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113097)||2002 RK74|| align=right|17,3|| align=right|2,375|| align=right|0,239|| align=right|0,96|| align=right|3,658||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113098)||2002 RV74|| align=right|15,8|| align=right|3,087|| align=right|0,188|| align=right|1,25|| align=right|5,424||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113099)||2002 RX75|| align=right|14,7|| align=right|2,954|| align=right|0,123|| align=right|1,06|| align=right|5,076||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113100)||2002 RC76|| align=right|14,6|| align=right|2,702|| align=right|0,087|| align=right|14,23|| align=right|4,440||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113101)||2002 RO76|| align=right|14,8|| align=right|3,070|| align=right|0,030|| align=right|2,70|| align=right|5,378||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113102)||2002 RR76|| align=right|16,3|| align=right|2,686|| align=right|0,150|| align=right|2,46|| align=right|4,403||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113103)||2002 RS76|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,204|| align=right|0,65|| align=right|3,701||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113104)||2002 RT76|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,150|| align=right|11,19|| align=right|4,307||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113105)||2002 RV76|| align=right|17,1|| align=right|2,405|| align=right|0,183|| align=right|2,41|| align=right|3,729||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113106)||2002 RD77|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,166|| align=right|8,81|| align=right|4,322||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113107)||2002 RM77|| align=right|15,9|| align=right|2,712|| align=right|0,188|| align=right|2,43|| align=right|4,465||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113108)||2002 RS77|| align=right|15,2|| align=right|2,833|| align=right|0,057|| align=right|4,50|| align=right|4,767||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113109)||2002 RB78|| align=right|15,4|| align=right|2,953|| align=right|0,106|| align=right|1,43|| align=right|5,074||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113110)||2002 RH78|| align=right|16,4|| align=right|2,436|| align=right|0,198|| align=right|2,36|| align=right|3,801||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113111)||2002 RY78|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,147|| align=right|12,52|| align=right|4,123||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113112)||2002 RD79|| align=right|14,0|| align=right|3,073|| align=right|0,104|| align=right|10,66|| align=right|5,387||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113113)||2002 RH79|| align=right|15,0|| align=right|2,950|| align=right|0,105|| align=right|1,64|| align=right|5,065||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113114)||2002 RK79|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,044|| align=right|6,15|| align=right|4,486||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113115)||2002 RQ79|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,092|| align=right|2,26|| align=right|3,654||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113116)||2002 RC80|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,187|| align=right|3,06|| align=right|3,772||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113117)||2002 RF80|| align=right|14,8|| align=right|3,209|| align=right|0,173|| align=right|0,28|| align=right|5,748||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113118)||2002 RP80|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,123|| align=right|1,33|| align=right|4,182||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113119)||2002 RS80|| align=right|17,0|| align=right|2,189|| align=right|0,164|| align=right|4,57|| align=right|3,238||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113120)||2002 RH81|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,133|| align=right|2,50|| align=right|5,309||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113121)||2002 RM81|| align=right|16,0|| align=right|2,736|| align=right|0,186|| align=right|0,94|| align=right|4,525||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113122)||2002 RP81|| align=right|15,2|| align=right|2,817|| align=right|0,152|| align=right|7,67|| align=right|4,727||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113123)||2002 RQ81|| align=right|16,5|| align=right|2,553|| align=right|0,133|| align=right|0,77|| align=right|4,078||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113124)||2002 RV81|| align=right|16,8|| align=right|2,292|| align=right|0,149|| align=right|1,41|| align=right|3,470||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113125)||2002 RA82|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,173|| align=right|12,95|| align=right|4,461||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113126)||2002 RK82|| align=right|15,0|| align=right|3,179|| align=right|0,193|| align=right|1,50|| align=right|5,666||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113127)||2002 RD83|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,140|| align=right|12,02|| align=right|4,221||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113128)||2002 RR83|| align=right|15,3|| align=right|2,980|| align=right|0,056|| align=right|2,38|| align=right|5,142||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113129)||2002 RZ83|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,104|| align=right|4,67|| align=right|4,603||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113130)||2002 RA85|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,194|| align=right|2,95|| align=right|4,630||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113131)||2002 RK86|| align=right|14,7|| align=right|3,042|| align=right|0,043|| align=right|20,09|| align=right|5,306||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113132)||2002 RM86|| align=right|15,9|| align=right|2,242|| align=right|0,048|| align=right|2,95|| align=right|3,356||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113133)||2002 RV86|| align=right|14,3|| align=right|3,177|| align=right|0,078|| align=right|8,85|| align=right|5,663||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113134)||2002 RD87|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,150|| align=right|3,24|| align=right|4,506||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113135)||2002 RF87|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,075|| align=right|8,03|| align=right|5,360||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113136)||2002 RO87|| align=right|17,0|| align=right|2,331|| align=right|0,239|| align=right|2,75|| align=right|3,558||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113137)||2002 RX87|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,199|| align=right|2,41|| align=right|3,646||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113138)||2002 RZ87|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,242|| align=right|7,09|| align=right|3,506||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113139)||2002 RC88|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,237|| align=right|1,53|| align=right|3,476||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113140)||2002 RR89|| align=right|16,7|| align=right|2,213|| align=right|0,066|| align=right|6,11|| align=right|3,292||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113141)||2002 RZ89|| align=right|15,7|| align=right|2,919|| align=right|0,038|| align=right|1,02|| align=right|4,987||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113142)||2002 RB90|| align=right|15,6|| align=right|2,702|| align=right|0,065|| align=right|6,47|| align=right|4,442||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113143)||2002 RT92|| align=right|15,3|| align=right|3,123|| align=right|0,168|| align=right|0,86|| align=right|5,519||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113144)||2002 RZ92|| align=right|14,0|| align=right|3,234|| align=right|0,173|| align=right|5,91|| align=right|5,815||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113145)||2002 RK93|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,100|| align=right|8,48|| align=right|5,579||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113146)||2002 RX93|| align=right|15,8|| align=right|2,879|| align=right|0,076|| align=right|6,04|| align=right|4,885||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113147)||2002 RR94|| align=right|15,8|| align=right|2,851|| align=right|0,176|| align=right|2,38|| align=right|4,812||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113148)||2002 RZ94|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,172|| align=right|7,60|| align=right|4,106||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113149)||2002 RC95|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,159|| align=right|8,80|| align=right|4,130||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113150)||2002 RS95|| align=right|16,1|| align=right|2,790|| align=right|0,200|| align=right|2,49|| align=right|4,660||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113151)||2002 RX95|| align=right|15,1|| align=right|2,990|| align=right|0,110|| align=right|3,65|| align=right|5,170||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113152)||2002 RC96|| align=right|16,5|| align=right|2,413|| align=right|0,222|| align=right|2,18|| align=right|3,748||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113153)||2002 RF96|| align=right|16,4|| align=right|2,458|| align=right|0,205|| align=right|1,77|| align=right|3,853||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113154)||2002 RJ96|| align=right|15,7|| align=right|2,870|| align=right|0,088|| align=right|1,08|| align=right|4,861||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113155)||2002 RZ96|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,149|| align=right|4,75|| align=right|4,128||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113156)||2002 RA97|| align=right|15,1|| align=right|3,142|| align=right|0,132|| align=right|10,58|| align=right|5,568||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113157)||2002 RU97|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,083|| align=right|10,94|| align=right|5,322||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113158)||2002 RV97|| align=right|16,8|| align=right|2,314|| align=right|0,179|| align=right|1,78|| align=right|3,520||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113159)||2002 RW97|| align=right|16,5|| align=right|2,224|| align=right|0,179|| align=right|5,69|| align=right|3,317||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113160)||2002 RC98|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,071|| align=right|9,21|| align=right|5,362||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113161)||2002 RF98|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,199|| align=right|5,72|| align=right|3,654||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113162)||2002 RA99|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,211|| align=right|12,95|| align=right|4,299||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113163)||2002 RM99|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,253|| align=right|8,45|| align=right|4,545||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113164)||2002 RS99|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,143|| align=right|5,07|| align=right|4,117||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113165)||2002 RB100|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,159|| align=right|8,47|| align=right|4,384||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113166)||2002 RV100|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,205|| align=right|2,81|| align=right|4,067||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113167)||2002 RY100|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,174|| align=right|9,63|| align=right|4,473||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113168)||2002 RH101|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,212|| align=right|9,56|| align=right|5,646||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113169)||2002 RP101|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,165|| align=right|7,63|| align=right|3,388||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113170)||2002 RZ101|| align=right|14,1|| align=right|3,028|| align=right|0,139|| align=right|12,19|| align=right|5,268||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113171)||2002 RG102|| align=right|14,4|| align=right|2,731|| align=right|0,053|| align=right|12,31|| align=right|4,512||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113172)||2002 RN102|| align=right|15,2|| align=right|3,060|| align=right|0,160|| align=right|3,25|| align=right|5,353||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113173)||2002 RS102|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,107|| align=right|11,21|| align=right|5,348||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113174)||2002 RU102|| align=right|14,8|| align=right|3,028|| align=right|0,241|| align=right|2,20|| align=right|5,268||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113175)||2002 RW102|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,238|| align=right|2,94|| align=right|4,282||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113176)||2002 RY102|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,202|| align=right|13,16|| align=right|4,149||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113177)||2002 RD103|| align=right|16,1|| align=right|2,726|| align=right|0,106|| align=right|9,26|| align=right|4,499||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113178)||2002 RG103|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,145|| align=right|5,17|| align=right|5,561||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113179)||2002 RH104|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,240|| align=right|4,79|| align=right|3,558||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113180)||2002 RS105|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,105|| align=right|2,50|| align=right|4,235||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113181)||2002 RU105|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,240|| align=right|2,98|| align=right|4,217||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113182)||2002 RV105|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,177|| align=right|8,27|| align=right|5,664||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113183)||2002 RZ105|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,141|| align=right|7,31|| align=right|3,543||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113184)||2002 RE106|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,188|| align=right|4,51|| align=right|3,456||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113185)||2002 RF106|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,181|| align=right|13,20|| align=right|4,624||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113186)||2002 RG106|| align=right|16,1|| align=right|2,221|| align=right|0,212|| align=right|5,77|| align=right|3,309||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113187)||2002 RN106|| align=right|14,1|| align=right|3,015|| align=right|0,102|| align=right|11,13|| align=right|5,233||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113188)||2002 RP106|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,185|| align=right|11,96|| align=right|4,361||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113189)||2002 RR106|| align=right|14,2|| align=right|3,019|| align=right|0,090|| align=right|8,28|| align=right|5,245||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113190)||2002 RV106|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,316|| align=right|6,97|| align=right|4,064||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113191)||2002 RJ107|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,267|| align=right|3,67|| align=right|5,418||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113192)||2002 RT107|| align=right|15,3|| align=right|2,593|| align=right|0,211|| align=right|5,46|| align=right|4,175||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113193)||2002 RX107|| align=right|14,8|| align=right|2,765|| align=right|0,174|| align=right|9,27|| align=right|4,597||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113194)||2002 RY107|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,132|| align=right|10,08|| align=right|4,488||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113195)||2002 RE108|| align=right|15,1|| align=right|2,910|| align=right|0,343|| align=right|12,57|| align=right|4,963||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113196)||2002 RJ108|| align=right|14,3|| align=right|2,711|| align=right|0,220|| align=right|14,58|| align=right|4,462||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113197)||2002 RJ110|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,101|| align=right|6,91|| align=right|4,457||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113198)||2002 RE111|| align=right|13,9|| align=right|3,031|| align=right|0,114|| align=right|5,70|| align=right|5,276||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113199)||2002 RM111|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,222|| align=right|5,54|| align=right|4,096||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113200)||2002 RP111|| align=right|16,4|| align=right|2,217|| align=right|0,211|| align=right|4,41|| align=right|3,301||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113201)||2002 RS111|| align=right|14,6|| align=right|2,689|| align=right|0,215|| align=right|12,06|| align=right|4,410||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113202)||2002 RY111|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,106|| align=right|10,03|| align=right|5,728||MBA||7. září 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(113203)||2002 RC112|| align=right|16,3|| align=right|2,566|| align=right|0,249|| align=right|2,58|| align=right|4,109||MBA||7. září 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(113204)||2002 RX112|| align=right|14,7|| align=right|2,991|| align=right|0,175|| align=right|3,50|| align=right|5,173||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113205)||2002 RB113|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,150|| align=right|5,79|| align=right|3,809||MBA||7. září 2002||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(113206)||2002 RV113|| align=right|15,0|| align=right|3,048|| align=right|0,128|| align=right|3,26|| align=right|5,322||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113207)||2002 RM114|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,122|| align=right|3,19|| align=right|4,159||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113208)||2002 RR114|| align=right|15,8|| align=right|2,662|| align=right|0,056|| align=right|7,65|| align=right|4,341||MBA||5. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113209)||2002 RU114|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,105|| align=right|28,49|| align=right|4,292||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113210)||2002 RF117|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,158|| align=right|9,18|| align=right|3,639||MBA||7. září 2002||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(113211)||2002 RK117|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,101|| align=right|5,94|| align=right|3,388||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113212)||2002 RZ117|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,136|| align=right|12,38|| align=right|5,476||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113213)||2002 RM118|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,167|| align=right|7,37|| align=right|4,499||MBA||6. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113214)||2002 RT118|| align=right|15,5|| align=right|3,021|| align=right|0,091|| align=right|10,05|| align=right|5,251||MBA||9. září 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(113215)||2002 RW118|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,097|| align=right|4,59|| align=right|3,332||MBA||9. září 2002||Powell||Powell
|-
|(113216)||2002 RF119|| align=right|14,5|| align=right|3,074|| align=right|0,059|| align=right|8,64|| align=right|5,388||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113217)||2002 RQ119|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,284|| align=right|11,87|| align=right|3,791||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113218)||2002 RT119|| align=right|14,2|| align=right|2,934|| align=right|0,103|| align=right|12,72|| align=right|5,025||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113219)||2002 RU119|| align=right|15,7|| align=right|2,809|| align=right|0,034|| align=right|6,28|| align=right|4,707||MBA||7. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113220)||2002 RZ119|| align=right|14,6|| align=right|3,239|| align=right|0,096|| align=right|7,96|| align=right|5,828||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113221)||2002 RN120|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,265|| align=right|4,36|| align=right|4,023||MBA||5. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113222)||2002 RW120|| align=right|16,0|| align=right|2,631|| align=right|0,100|| align=right|2,68|| align=right|4,266||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113223)||2002 RK121|| align=right|13,8|| align=right|3,029|| align=right|0,092|| align=right|7,49|| align=right|5,272||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113224)||2002 RN121|| align=right|12,8|| align=right|3,944|| align=right|0,178|| align=right|7,43|| align=right|7,832||HLD||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113225)||2002 RV121|| align=right|14,2|| align=right|2,959|| align=right|0,106|| align=right|8,34|| align=right|5,090||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113226)||2002 RX121|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,048|| align=right|11,07|| align=right|5,302||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113227)||2002 RB122|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,090|| align=right|10,56|| align=right|5,113||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113228)||2002 RN122|| align=right|14,2|| align=right|2,942|| align=right|0,102|| align=right|12,80|| align=right|5,045||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113229)||2002 RX122|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,085|| align=right|11,05|| align=right|5,301||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113230)||2002 RA123|| align=right|14,0|| align=right|3,049|| align=right|0,128|| align=right|10,94|| align=right|5,324||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113231)||2002 RB123|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,164|| align=right|13,00|| align=right|5,682||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113232)||2002 RC123|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,188|| align=right|8,78|| align=right|4,200||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113233)||2002 RH123|| align=right|14,4|| align=right|3,153|| align=right|0,044|| align=right|10,75|| align=right|5,598||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113234)||2002 RJ123|| align=right|15,6|| align=right|2,469|| align=right|0,121|| align=right|6,68|| align=right|3,880||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113235)||2002 RX124|| align=right|14,8|| align=right|2,934|| align=right|0,132|| align=right|12,28|| align=right|5,025||MBA||9. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113236)||2002 RS125|| align=right|15,2|| align=right|2,278|| align=right|0,252|| align=right|23,48|| align=right|3,439||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113237)||2002 RH126|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,056|| align=right|5,77|| align=right|4,148||MBA||8. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113238)||2002 RN126|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,150|| align=right|6,67|| align=right|4,191||MBA||9. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113239)||2002 RQ126|| align=right|16,2|| align=right|2,449|| align=right|0,123|| align=right|7,11|| align=right|3,831||MBA||9. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113240)||2002 RR126|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,105|| align=right|10,40|| align=right|5,454||MBA||9. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113241)||2002 RY126|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,102|| align=right|21,82|| align=right|4,104||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113242)||2002 RB127|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,222|| align=right|14,90|| align=right|5,598||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113243)||2002 RP127|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,107|| align=right|15,42|| align=right|4,255||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113244)||2002 RB129|| align=right|17,0|| align=right|2,322|| align=right|0,138|| align=right|6,06|| align=right|3,538||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113245)||2002 RN130|| align=right|14,9|| align=right|2,788|| align=right|0,024|| align=right|12,45|| align=right|4,653||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113246)||2002 RV130|| align=right|16,9|| align=right|2,302|| align=right|0,101|| align=right|5,30|| align=right|3,491||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113247)||2002 RV131|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,188|| align=right|11,01|| align=right|3,796||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113248)||2002 RG133|| align=right|15,8|| align=right|2,424|| align=right|0,149|| align=right|7,53|| align=right|3,773||MBA||9. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113249)||2002 RJ133|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,196|| align=right|12,77|| align=right|4,133||MBA||9. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113250)||2002 RP133|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,160|| align=right|6,94|| align=right|3,533||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek